Gauville ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Gauville (Orne), frühere Gemeinde im Département Orne, heute La Ferté-en-Ouche
 Gauville (Somme), Gemeinde im Département Somme

mit Namenszusatz:
 Gauville-la-Campagne, Gemeinde im Département Eure